Валентин Александрович Терентьев (1910, город Минусинск, теперь Красноярского края, Российская Федерация — 15 января 1965 года, город Киев) — советский государственный деятель, инженер, министр строительства УССР. Депутат Верховного Совета УССР 5-6-го созывов. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1960—1965 г. Доктор технических наук.

Биография 
Родился в Минусинске в семье учителя.

В 1931 году окончил Днепродзержинский металлургический институт.

В 1931 — 1940 г. — на строительстве Кузнецкого металлургического комбината в РСФСР; инженер Днепропетровского металлургического завода имени Петровского; инженер Главного управления капитального строительства Народного комиссариата оборонной промышленности СССР.

В 1940 — 1954 г. — руководитель ряда строительно-монтажных трестов и управлений, которые осуществляли строительство металлургических, химических и машиностроительных предприятий.

Член ВКП(б) с 1944 года.

В 1954 — 1956 г. — заместитель министра строительства предприятий металлургической и химической промышленности СССР.

6 августа 1956 — июль 1957 г. — министр строительства предприятий металлургической и химической промышленности Украинской ССР.

22 июля 1957 — 1958 г. — начальник отдела строительства предприятий металлургической и химической промышленности Государственной плановой комиссии Украинской ССР — министр Украинской ССР.

2 августа 1958 — 11 января 1963 г. — министр строительства Украинской ССР.

12 января 1963 — 15 января 1965 г. — министр монтажных и специальных строительных работ Украинской ССР.

Награды 
 два ордена Ленина
 орден Трудового Красного Знамени
 медали

Ссылки 
 Могила

Литература 
 
 газета «Советская Украина» — 1965 г. — январь.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Министры монтажных и специальных строительных работ УССР
Родившиеся в Красноярском крае
Кандидаты в члены ЦК КП Украины
Заместители министров СССР
Министры строительства Украинской ССР